Курматура има више значења:

 Курматура (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Курматура (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Курматура (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Курматура (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Курматура (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији